MOJO kan syfta på: 

 Mojo (musikalbum) –ett album släppt av Tom Petty & the Heartbreakers 2010.
 Mojo (tidning) – en musiktidning
 MOJO (konsol) – en an Androidbaserad konsol